C17 steht für:
 Chrysler C17, ein PKW-Modell aus dem Jahr 1937
 Sauber C17, Formel-1-Rennwagen
 Hauptstraße C17, eine Straße in Namibia
 HMS C17, britisches Unterseeboot der C-Klasse
 Caldwell 17, eine Galaxie aus dem Caldwell-Katalog

C-17 steht für:
 USS Galveston (CL-19) (C-17/PG-31/CL-19), Denver-Klasse-Kreuzer der US Navy
 Boeing C-17, militärisches multifunktionales Transportflugzeug für große Fracht oder Truppen

C.17 steht für:
 Cierva C.17, Tragschrauber der 1920er Jahre

C17